Manzaneque es un término de origen castellano-manchego que puede hacer referencia a:
 Manzaneque, municipio de la provincia de Toledo, en España.
 Al apellido de:
Fernando Manzaneque, ciclista profesional retirado.
Jesús Manzaneque, ciclista profesional retirado, hermano menor del anterior.
Manuel Manzaneque, actor, director y productor teatral.